Elefantøre har flere betydninger:

Prydplanter
Hjerte-Kæmpestenbræk – en havestaude 

Planter fra flere slægter i Arum-familien kaldes Elefantøre:
Alocasia
Caladium
Colocasia
Xanthosoma

Andet
 Elefantøre er et øgenavn for en Wienerschnitzel.